Organisator steht für:
 Organisator (Beruf), eine Berufsbezeichnung
 Organisator (Zeitschrift), ein Schweizer KMU-Unternehmermagazin
 Spemanns Organisator, ein Keimbezirk, der auf die Differenzierung im embryonalen Gewebe Einfluss nimmt

Siehe auch: